

События 
 1 сентября
 Премьер-министром Сенегала стала Аминату Туре.
 2 сентября
 Повреждённая землетрясением 1989 года восточная часть моста через залив между Сан-Франциско и Оклендом открылась для проезда автотранспорта, строительство моста продлилось 10 лет и сопровождалось скандалами из-за перерасхода бюджета.
 Американская Verizon Communications объявила о выкупе у британской Vodafone 45 % в их совместном предприятии Verizon Wireless, которое является крупнейшим в США оператором сотовой связи, это третья по величине сделка в истории подобных соглашений.
 3 сентября
 Объявлено о покупке американской корпорацией Microsoft за 5,44 млрд евро (7,2 млрд долларов) подразделения мобильных телефонов компании Nokia.
 Кабинет министров Колумбии подал в отставку в связи с непрекращающейся всеобщей забастовкой.
 В британском Бирмингеме открылась самая крупная библиотека в Европе.
 4 сентября
 Вступил в должность президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта.
 В Словении стартовал 38-й чемпионат Европы по баскетболу среди мужских команд.
 5 сентября
 В Буэнос-Айресе открылась 125-я сессия Международного олимпийского комитета, на которой будет избрана столица Летних Олимпийских игр 2020.
 В Санкт-Петербурге (Россия) начал работу саммит G-20.
 6 сентября
 Новым премьер-министром Мали стал Умар Ли.
 7 сентября
 Теракт в Дербенте, погиб сотрудник МВД.
 Международный олимпийский комитет выбрал во второй раз Токио столицей Летних Олимпийских игр 2020 года.
 Парламентские выборы в Австралии. По предварительным данным, победу одержала оппозиционная коалиция.
 Президентские выборы на Мальдивах.
 Американское космическое агентство НАСА произвело запуск зонда LADEE для исследования атмосферы Луны.
 8 сентября
 В России в единый день голосования прошли около 7000 выборов, в том числе выборы губернаторов в восьми регионах, выборы мэра Москвы и выборы депутатов законодательных собраний в шестнадцати регионах. На выборах мэра Москвы победил Сергей Собянин. 
 Вступил в должность президент Пакистана Мамнун Хусейн.
 В аэропорту Суварнабхуми (Бангкок) из-за неисправности шасси самолёт Airbus A330 выкатился с полосы, 14 человек пострадали.
 9 сентября
 В Гватемале рейсовый автобус сорвался в пропасть; 43 человека погибли, десятки травмированы.
 На АЭС Олкилуото (Финляндия) из-за неполадок турбинного оборудования остановлен второй энергоблок.
 Парламентские выборы в Норвегии. Победу одержала коалиция правых партий.
 Дмитрий Виноградов, устроивший стрельбу и массовое убийство служащих в московском офисе, приговорён к пожизненному заключению, принудительному психиатрическому лечению и штрафу в пользу пострадавших в размере 300 тысяч рублей каждому.
 КНДР отметила 65-летие своего образования.
 Биллу и Мелинде Гейтс присуждена премия Альберта Ласкера — престижная американская награда в области медицинских исследований.
 10 сентября
 В Иране столкнулись и загорелись два автобуса; погибли 44 человека, более 40 ранены.
 Томас Бах избран новым президентом Международного олимпийского комитета.
 На юге Филиппин повстанцы-исламисты захватили 170 заложников. За 40 лет конфликта погибли более 150 тысяч человек, сотни тысяч стали беженцами.
 Легислатура штата Калифорния приняла закон о запрещении продаж новых автоматических винтовок со съёмными магазинами.
 Экс-министр обороны Ирана Али Шамхани назначен на пост главы совета безопасности, Эльхам Аминадзе назначена на пост вице-президента Ирана.
 11 сентября
 Космический корабль Союз ТМА-08М совершил посадку в казахстанской степи. Экипаж посадки Павел Виноградов, Александр Мисуркин, Кристофер Кэссиди.
 Вице-спикер палаты общин Великобритании Найджел Эванс ушёл в отставку из-за сексуального скандала.
 12 сентября
 Космический аппарат Вояджер-1 вышел в межзвёздное пространство, став первым аппаратом в истории человечества, покинувшим пределы Солнечной системы.
 Учёные Орегонского университета (США) создали вакцину от обезьяньего СПИДа. Предполагается, что новый препарат поможет в дальнейшем в создании вакцин от вируса, вызывающего иммунодефицит человека.
 Исполком РФС выдвинул Санкт-Петербург и Краснодар в качестве городов-кандидатов на проведение матчей Чемпионата Европы по футболу 2020.
 Жертвами двойного теракта в Багдаде стали по меньше мере 35 человек, более 50 человек получили ранения.
 Вступил в должность избранный мэр Москвы Сергей Собянин.
 13 сентября
 Сирия присоединилась к конвенции о запрещении химического оружия.
 В результате пожара в психиатрической больнице Оксочи под Новгородом погибли 37 человек.
 Завершилось турне председателя КНР Си Цзиньпина по странам центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия) завершившееся подписанием многомиллиардных контрактов.
 14 сентября
 Крупнейший сервис микроблогов Twitter подал заявку на проведение IPO (первичного публичного размещения акций).
 Террористы напали на консульство США в Герате (Афганистан): четверо погибших, 18 человек получили ранения.
 Премьер-министр Канады приостановил деятельность парламента.
 Женская сборная России по волейболу спустя 12 лет выиграла чемпионат Европы.
 15 сентября
 Премьер-министром Албании стал Эди Рама.
  (США): пятеро погибших, более 500 пропавших без вести.
 Сила ветра в шторме «Ингрид», бушующем в Мексиканском заливе, усилилась до ураганной. Ураган движется к побережью Мексики.
 В Баварии состоялись парламентские выборы. ХСС одержала убедительную победу.
 Жертвами серии терактов в Ираке стали более 50 человек, сотни раненых.
 Боевики подорвали экспортный нефтепровод на северо-востоке Йемена.
 16 сентября
 Стартовал чемпионат мира по вольной борьбе (Венгрия, Будапешт).
 На Украине устроили «интернет-референдум» по вступлению в Таможенный союз.
 В Сочи открылся Российский международный олимпийский университет.
 Начались парламентские выборы в Руанде. По предварительным данным, победу в них одержала правящая партия Руандийский патриотический фронт.
 Неизвестный открыл стрельбу в здании штаба службы обеспечения ВМС США в Адмиралтействе в Вашингтоне, 13 человек погибли, 8 получили ранения, стрелявший убит.
 Самолёты ВВС Турции сбили сирийский вертолёт Ми-17, вторгшийся в турецкое воздушное пространство.
 Стартовал чемпионат мира по стендовой стрельбе в Перу, (Лима).
 17 сентября
 Учёные из  (США) сообщили о создании молекулы, способной провоцировать самоуничтожение раковых клеток. По их словам, разработанная ими технология безопаснее и эффективнее применяемой сегодня химиотерапии.
 В Италии у берегов острова Джильо в Средиземном море поднят затонувший 13 января 2012 года круизный лайнер «Коста Конкордиа».
 В Нью-Йорке начала работу 68-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
 18 сентября
 Тони Эбботт вступил в должность премьер-министра Австралии.
 В результате просадки плиты фундамента машинного зала строящейся Загорской ГАЭС-2 произошло частичное подтопление территории здания.
 С космодрома на острове Уоллопс впервые запущен частный грузовой космический корабль Cygnus.
 Компьютерная игра Grand Theft Auto V в первый день продаж принесла своим создателям 800 миллионов долларов.
 19 сентября
 В Мексике от наводнения погибли 80 человек, пострадали более миллиона.
 20 сентября
 Парламентские выборы в Свазиленде.
 В Йемене совершена серия террористических актов. Погибли 56 сотрудников силовых структур.
 21 сентября
 В Ираке (Багдад и Байджи) совершена серия террористических актов. Погибли более 75 человек, ранено около 150 жителей.
 В Нигере в результате наводнения погибли 32 человека, около 135 тысяч человек остались без крова.
 В Эдинбурге прошёл многотысячный марш в поддержку выхода Шотландии из состава Великобритании.
 В Кении боевики сомалийской группировки Харакат аш-Шабаб захватили заложников в торговом центре в Найроби. Погибли 67 граждан разных государств. Среди погибших племянник президента страны.
 22 сентября
 Террористический акт у христианской церкви в Пакистане: погибли 78 человек, ранены более ста.
 Парламентские выборы в Германии. По предварительным данным, победу одержала правящая коалиция ХДС/ХСС.
 Состоялось вручение премии Эмми, лучшим драматическим сериалом назван «Во все тяжкие», лучшим комедийным стал «Американская семейка»
 23 сентября
 Осуждённая участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова объявила голодовку, чтобы привлечь внимание к нарушениям в колонии, где она отбывает наказание.
 24 сентября
 В округе Аваран в горной провинции Белуджистан (Пакистан) произошло землетрясение магнитудой 7,6. Погибли 500 человек, более 1000 получили ранения, десятки пропали без вести, до 100 тыс. остались без крова.
 Компания BlackBerry, бывшая крупнейшим в мире производителем смартфонов, объявила о продаже 100 % своих акций инвестиционному консорциуму Fairfax Financial Holdings.
 Парламент Камбоджи проголосовал за продление полномочий действующего премьер-министра страны Хун Сена, несмотря на протесты оппозиции.
 25 сентября
 Российская премьера фильма об основателе компании Apple Inc. Стиве Джобсе «Джобс: Империя соблазна» (jOBS (, стилизовано как jOBS)) собрала рекордные 3,5 млн долларов за первый уик-энд.
 26 сентября
 Предприятие «БелАЗ» создало самый большой в мире самосвал грузоподъёмностью 450 тонн. Тем самым «БелАЗ» может попасть в Книгу рекордов Гиннеса.
 Старт космического корабля Союз ТМА-10М к международной космической станции, экипаж Олег Котов, Сергей Рязанский (оба Россия) и Майкл Хопкинс (США). Корабль пристыковался к МКС.
 Американская команда Oracle Team USA стала победителем «Кубка Америки» — одной из самых престижных парусных регат.
 27 сентября
 При обрушение дома в Мумбаи (Индия) погибли более 50 человек.
 Президент России подписал федеральный закон № 253-ФЗ «О Российской академии наук» и Указ № 735 «О Федеральном агентстве научных организаций (ФАНО)» несмотря на многочисленные протесты научной общественности.
 28 сентября
 В Нигерии произошло кораблекрушение, погибли 42 человека, пропавших около 100 пассажиров.
 Парламентские выборы в Гвинее.
 23-летняя представительница Филиппин Меган Янг стала победительницей конкурса Мисс Мира 2013.
 29 сентября
 Парламентские выборы в Австрии. По предварительным данным, победу одерживает правящая коалиция Социал-демократическая партия Австрии и Австрийская народная партия.
 Сборная России по пляжному футболу второй раз подряд выиграла чемпионат мира.
 В Пешаваре (Пакистан) произошёл взрыв на рынке, погибли около 30 человек.
 В Олимпии зажжён олимпийский огонь XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.
 В Нигерии исламистские боевики в штате Йобе застрелили около 50 студентов.
 В Эль-Мусайибе (Ирак) произошёл теракт в шиитской мечети, погибли 40 верующих.
 Мужская сборная России по волейболу впервые в истории выиграла чемпионат Европы.
 30 сентября
 В Антверпене (Бельгия) открылся чемпионат мира по спортивной гимнастике.
 Парламентские выборы в Камеруне.
 В результате серии взрывов в столице Ирака Багдаде погибли более 50 человек.
 Парламент Доминики избрал новым президентом Чарльза Саварина, который вступает в должность 2 октября.

См. также

Примечания